

Державні утворення (в хронологічному порядку) 
 Австрійська марка, Маркграфство Австрія або Східна марка (960—1156) — ранньофеодальна держава у південно-східній Німеччині.
 Герцогство Австрія (1156—1453) — державне утворення, що входило до складу Священної Римської імперії.
 Ерцгерцогство Австрія (з 1453) — переіменоване Герцогство Австрія, що стало ядром майбутньої імперії Габсбургів.
 Австрійська монархія, Габсбурзька імперія або Габсбурзька монархія (1526—1804)  — неофіційна назва територій, які перебували під владою австрійської гілки династії Габсбургів. Назва, хоч і не так часто, використовувалася в 1276—1918.
 Австрійська імперія (1804—1867) — державне утворення, що об'єднувало спадкові володіння Габсбургів, які до цього не мали загальної назви.
 Австро-Угорщина або Австро-угорська імперія (1867—1918) — дуалістична монархія та велика держава в Центральній Європі.
 Німецька Австрія (1918—1919) — уламок Австро-Угорської імперії, який складався з районів, що були населенні переважно етнічними німцями.
 Австрійська Республіка або Перша Австрійська Республіка (1919—1934) — держава, що утворилася внаслідок розпаду Австро-Угорської імперії.
 Федеративна держава Австрія — суверенна держава в 1934—1938 рр. 13 березня 1938 анексована нацистською Німеччиною.
 Австрія або Респу́бліка А́встрія — сучасна держава в Центральній Європі. Незалежність проголошена у 1955.

Інше 
 Австрія — фонтан у Відні

Див. також 
 Цислейтанія (1867—1918) — назва однієї із двох складових частин Австро-Угорщини.
 Священна Римська імперія